MacIntyre nebo McIntyre [mekintajr] je skotské příjmení: 

 Anthea McIntyre (* 1954), britská politička
 Alasdair MacIntyre (* 1929), skotský a americký filosof, komunitarista
 Donald Macintyre (1904–1981), britský námořní důstojník
 Drew MacIntyre (* 1983), kanadský profesionální hokejista
 Drew McIntyre viz Drew Galloway, skotský zápasník
 Kalaparusha Maurice McIntyre (1936–2013), americký jazzový saxofonista
 Marguerite MacIntyre (* 1965), americká herečka
 Vonda McIntyre (1948–2019), americká spisovatelka sci-fi